De Monaco Formule 2-ronde 2022 was een motorrace-evenement dat op 28 en 29 mei 2022 werd gehouden op het Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco. Het was de vijfde ronde van het FIA Formule 2-kampioenschap 2022, en werd gehouden ter ondersteuning van de Grand Prix van Monaco 2022.

Classificatie

Kwalificatie 
Liam Lawson eindigde aanvankelijk als eerste in de kwalificatie, maar werd later van zijn poleposition beroofd en kreeg een gridpenalty van vijf plaatsen in de sprint race omdat hij niet vertraagde onder gele vlaggen. Zo erfde Felipe Drugovich de poleposition, zijn tweede van het seizoen.

Groep A

Groep B 

*1 - Ralph Boschung kwalificeerde zich oorspronkelijk als elfde voor zowel de sprint race als de feature race, maar trok zich later wegens aanhoudende nekproblemen terug uit het evenement. Daardoor schoven alle rijders achter hem elk één plaats op bij de startopstelling.*2 - Richard Verschoor was door technische problemen niet in staat een tijd binnen de 107% te zetten, maar kreeg later toestemming om zowel de sprint race als de feature race van achteraan de grid te starten.

Sprint race 

*1 - Liam Lawson en Ayumu Iwasa kregen beiden een gridpenalty van respectievelijk vijf en tien plaatsen voor het niet vertragen onder gele vlaggen.
*2 - Olli Caldwell werd drie plaatsen teruggezet omdat hij Marino Sato in de kwalificatie had gehinderd.

Feature race 

*1 - Calan Williams en Ayumu Iwasa kwamen in de laatste ronde met elkaar in botsing, maar werden geklasseerd omdat ze meer dan 90% van de race-afstand hadden afgelegd.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2022
Sportevenement in Monaco